Бахарлы
 Бахарлы — название Бахардена с 2003 по 2018 год, промышленного города в Ахалском велаяте на юге Туркмении.
 Бахарлы — село в Агдамском районе Азербайджана.
Бахарлы — село в Ходжалинском районе Азербайджана.
Бахарлы — село в Зангеланском районе Азербайджана.
 Бахарлы Первые — посёлок для беженцев в Агдамском районе Азербайджана.
Бахарлы Вторые — посёлок для беженцев в Агдамском районе Азербайджана.
 Бахарлы — прежнее название села Гюль Бахарлы в Агдамском районе Азербайджана.